Пётр Антонович Ладинский () — русский офицер, генерал-лейтенант, начальник гражданского управления Закавказского края.

Биография 
Происходил из дворян Роменского уезда Полтавской губернии. В военную службу вступил в 1801 году юнкером в 17-й егерский полк.

В 1802 году произведён в подпоручики и затем в 1803 и 1804 годах находился в походах к Гяндже (Елисаветполю), а в 1805 сражался с персами в Карабахе, был в бою на реке Аскеране и при штурме Шахбулака был ранен. В 1809 году он находился в Западном Закавказье на пограничных кордонах с целью недопущения прорыва персидской армии в Грузию. За отличия во время русско-персидской войны был в 1810 году произведён в капитаны.

В том же 1810 году он был назначен управляющим Шамшадильской областью и со вверенными ему крайне незначительными силами сумел отразить вторжение персидских войск под командованием сына шаха Али-шах-заде. В 1811 году за отличие получил чин майора.

В кампании 1812 года Ладинский, в чине подполковника, снова находился в Грузии, где сражался с грузинскими мятежниками, восставшими против царевича Александра и в 1813 году был в походе из Тифлиса в Гюлистан, где находился при заключении мира с Персией.

В 1816 году Ладинский был произведён в полковники и назначен командиром 7-го карабинерного (бывшего 17-го егерского, впоследствии Эриванского гренадерского) полка. В 1822 году, за болезнью оставил занимаемую должность и назначен состоять при Кавказской армии, однако полк сдал новому командиру только в январе следующего года.

В 1830 году Ладинский был назначен помощником окружного генерала 7-го округа Внутренней стражи, в 1831 году получил должность помощника генерал-интенданта 1-й армии, в 1834 году назначен полевым генерал-провиантмейстером 1-й армии и в 1835 году произведён в генерал-майоры. В 1842 году он сопровождал князя Чернышёва во время объезда им Закавказских владений Российской империи.

Пожалованный орденами св. Станислава 1-й степени (в 1839 году), св. Георгия 4-й степени (5 декабря 1841 года, № 6403 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова) и св. Анны 1-й степени (в 1843 году), Ладинский в 1845 году был произведён в генерал-лейтенанты, с состоянием по армии, и назначен начальником гражданского управления Закавказского края, в 1846 году награждён орденом св. Владимира 2-й степени.

Высочайшим указом Правительствующему Сенату от 8 февраля 1847 года Ладинский был уволен от службы по совершенно расстроенному здоровью, а на его должность был назначен князь В. О. Бебутов.

В отставке Ладинский поселился в своём имении селе Петровском Феодосийского уезда, общался с покорителем Закавказья П. С. Котляревским, проживающим в Феодосии.

Там он и скончался 26 ноября 1865 года. Надпись на могиле: Ладинский Петр Антонович,1784—1865.11.26,† с. Петровское Керченского благочиния, под Рождество-Богородицкой церковью, им построенной, ген.-лейтенант.

Примечания

Литература 
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. X. Тифлис, 1885
 Андреев А. П. Подарок солдату к 250-й годовщине 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка (бывший Бутырский полк). 1642—1892. СПб., 1892
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Шабанов. Краткая историческая записка о службе 13-го лейб-гренадерского полка. Тифлис, 1875
 Чулков Н. П. Русск.провинц. некрополь. М.,1996

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Участники Русско-персидской войны 1804—1813